La Coupe du monde des clubs de handball 2022, ou Super Globe 2022, est la seizième édition de la Coupe du monde des clubs de handball organisée par la Fédération internationale de handball du 18 au . Elle se déroule à Dammam, en Arabie saoudite.

Comme lors de l', le club allemand du SC Magdebourg s'impose en finale face au FC Barcelone et remporte son deuxième titre dans la compétition.

Présentation

Déroulement de la compétition 
Le tournoi se joue avec douze équipes la première fois de l'histoire de la compétition. La première phase se joue en quatre groupes de trois équipes : le premier de chaque groupe est qualifié pour les demi-finales, tandis que les autres équipes joueront les matchs de classement.

Participants 
Les douze équipes de cette édition sont :

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Matchs pour le titre

Demi-finales

Match pour la

Finale

Matchs de classement de la  à la

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la  place

Matchs de classement de la  à la

Demi-finales de classement

Match pour la

Match pour la  place

Classement final

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe du monde des clubs de handball

Liens externes 
 

2022
Handball masculin clubs
Handball masculin clubs Monde 2018
Monde masculin clubs
Sport en octobre 2022